Patreus (en llatí Patraeus, en grec antic Πατραεύς) era una ciutat del Bòsfor Cimmeri, situada a 130 estadis de Corocondame i propera al monument construït en honor de Sàtir I, rei del Bòsfor. En parla Estrabó. Probablement correspon a Akburun, al sud de Kertx.

Referències 

Ciutats gregues de Crimea